Лики () — английская фамилия.

 Лики, Луис (1903—1972) — британский и кенийский палеоантрополог.
 Лики, Мэри (1913—1996) — британский и кенийский палеоантрополог, жена Луиса Лики.
 Лики, Ричард (1944—2022) — кенийский палеоантрополог, сын Мэри и Луиса Лики.
 Лики, Мив (род. 1942) — кенийский палеоантрополог, жена Ричарда Лики.
 Лики, Луиза (де Мерод; род. 1972) — кенийский палеоантрополог, дочь Ричарда и Мив Лики.
 Лики, Джошуа (род. 1988) — британский военный деятель.

Другое 
 Лики — небольшой ударный кратер в восточной экваториальной области видимой стороны Луны.

См. также 
 Лик